

Див. також 
 Адміністративний поділ Нової Зеландії
 Нова Зеландія

Примітки 

Списки:Нова Зеландія
Нова Зеландія